Urbano Rattazzi — (1808–1873) è stato un politico italiano
Urbano Rattazzi — (1845-1911) è stato un giurista italiano, nipote dell'omonimo uomo politico
Urbano Rattazzi — (1918-2012) conte discendente diretto del suo omonimo, avvocato e dirigente d'industria, marito di Susanna Agnelli